Zawody biathlonowe na dystansie dwunastu i pół kilometra dla mężczyzn stojących odbyły się 11 marca w Kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura”.

Finał

Linki zewnętrzne 
Wyniki zawodów - http://www.sochi2014.com/en/paralympic/biathlon-men-s-12-5-km-standing

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2014